In 1961/62 werd het zeventiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Nürnberg werd kampioen en Eintracht Frankfurt vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Frankfurt werd tweede in zijn groep en Nürnberg eerste. In de finale om de landstitel verloor de club met 4-0 van 1. FC Köln.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1961/62
Oberliga Süd